Pablo Ojeda ist der Name folgender Personen:

*Pablo Ojeda (Tänzer), argentinischer Tangotänzer und Choreograph 
Pablo Ojeda (Komponist) (* 1978), argentinischer Komponist und Perkussionist